Как важно быть серьёзным:

 Как важно быть серьёзным () — пьеса Оскара Уайльда.
  — экранизация пьесы Уайльда режиссёром Энтони Эскуитом, Великобритания.
 «Как важно быть серьёзным (фильм, 1976)» — экранизация пьесы Уайльда режиссёром А. Белинским (СССР).
 «Как важно быть серьёзным (фильм, 2002)» — экранизация пьесы Уайльда режиссёром Оливером Паркером, Великобритания.

  — альбом Эрнеста Табба 1959 года.